Университе́т Отаго, Отагский университет (, ) в Данидине (регион Отаго, Новая Зеландия) — старейший университет Новой Зеландии. В 2011 году в нём обучалось более 21 000 студентов.

В Университете проводятся наиболее качественные научные исследования в Новой Зеландии, а сам Университет находится на втором месте после Оклендского университета по количеству академических исследователей. Правительственный  (PBRF) новозеландской Комиссии по высшему образованию () в 2006 году поставил Университет Отаго на первое место в своём рейтинге.

Основанный в 1869 году Комитетом, в состав которого входил , Университет открылся в июле 1871 года. Девиз Университета «Sapere aude» (не бойся быть мудрым) впоследствии был перенят Университетом Новой Зеландии.  имеет свой девиз: «Audeamus» («давайте дерзнём»). На церемонии вручения дипломов звучит гимн Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus… («будем веселиться, пока мы молоды…»). С 1874 по 1961 год Университет Отаго был частью Университета Новой Зеландии.

В Университете обучается большое число иностранных студентов из Австралии, Великобритании, Ирландии, Канады, США, Китая, Малайзии, Индии, Шри-Ланки, Южной Кореи, Японии, Сингапура и других стран. Студенты Университета часто проживают со своими товарищами в нестандартных домиках. Прозвище студентов Университета Отаго «Шарфы» возникло вследствие традиции ношения шарфов в течение холодных южных зим. Это же прозвище упоминается в фильме .

История 
План организации европейского поселения в южной Новой Зеландии, заложенный Ассоциацией Отаго в соответствии с принципами Эдварда Уэйкфилда в 1840-х годах, предусматривал строительство университета.

Общественные деятели Данидина Томас Бёрнс и  призвали Совет провинции Отаго в 1860-х годах выделить земельный фонд для вуза. Постановлением Совета Университет Отаго был основан в 1869 году, Университету было выделено 100 000 акров (400 км²) земли и предоставлено право на обучение искусствам, медицине, юриспруденции и музыке. Бёрнс был назначен канцлером, но он не дожил до открытия Университета 5 июля 1871 года.

Университет успел присвоить учёную степень одному выпускнику, , прежде чем стал партнерским колледжем федерального Университета Новой Зеландии в 1874 году. После ликвидации Университета Новой Зеландии в 1961 году, были приняты поправки в законе об образовании и Университет Отаго возобновил свою деятельность как независимый университет.

Университет, первоначально располагавшийся на  в здании почтовой службы архитектора , в 1878—1879 годах переехал в собственное здание, построенное по проекту . Со временем оно превратилось в , группу зданий в стиле неоготики в центре городка. Проект сооружения этих зданий был вдохновлён строительством нового главного корпуса Университета Глазго в Шотландии.

Отаго был первым университетом в Австралазии, разрешившим женщинам получать юридическое образование. , окончившая университет в 1897 году, стала первой женщиной в Британской Империи, выступившей на суде в качестве адвоката.

Профессор  17 ноября 1921 года осуществил первую в Новой Зеландии радиотрансляцию с кафедры физики.

Университет Отаго привлекает всё больше студентов. Это привело к увеличению количества колледжей и неофициальному размещению студентов в северной части Данидина, около здания Университета. В мае 2010 года Университет присоединился к международной группе университетов , в которую вошли также Дартмутский колледж (США), Даремский университет (Великобритания), Университет Куинс (Канада), Тюбингенский университет (Германия), Университет Западной Австралии (Австралия) и Уппсальский университет (Швеция).

Герб 
Блазон герба, пожалованного Университету главным герольдмейстером Шотландии 21 января 1948, звучит как:В лазури — золотой косвенный крест, обремененный книгой с того же металла обрезом, червлёными обложкой и закладкой, выходящей вниз; все сопровождено четырьмя золотыми шестилучевыми звёздами; такая же звезда обременяет обложку. Девиз — «Sapere Aude».

Девиз может быть переведён как «не бойся быть мудрым» или «имей мужество, чтобы быть мудрым».

Подразделения 

В Университете действуют четыре академических подразделения:
 Отдел гуманитарных наук
 Отдел медицины и здравоохранения
Название «Медицинский факультет» в настоящее время по большей части применяется в отношении администрации Отдела медицины и здравоохранения. Медицинский факультет включает в себя Медицинские школы в Крайстчерче, Данидине и Веллингтоне, а также Отагскую школу медицинских наук (которая состоит из отделений анатомии и структурной биологии, биохимии, микробиологии и иммунологии, фармакологии и токсикологии, физиологии). Кроме того, в рамках медицинского факультета Университета Отаго изучаются стоматология, фармация, и физиотерапия.
 Научный отдел
 Бизнес-школа
В маркетинговых целях, факультет Коммерции был переименован в Бизнес-школу, поскольку этот термин обычно используется для эквивалентных факультетов в Северной Америке. Исторически сложилось так, что несколько школ и факультетов было сгруппировано для формирования этих подразделений.

Кроме учебных факультетов, в Университете работают:
 Финансовое подразделение
 Кадровое подразделение
 Подразделение информационных технологий
 Подразделение маркетинга и связей с общественностью
 Подразделение по работе с имуществом
 Исследовательское подразделение

Кроме того, на базе Университета функционировала Горная школа, в 1987 году переведённая в Университет Окленда. Традиционно, совместно с  и  в Университете преподаётся богословие.

Медицинская школа Университета Отаго 
Наряду с обычными университетскими дисциплинами, в медицинской школе Университета (основанной в 1875 году) преподаётся стоматология. Эта школа является одной из двух в Новой Зеландии, а Университет Отаго является единственным университетом, где преподаётся этот курс. В других профессиональных училищах и медицинских факультетах университетов Новой Зеландии преподаются фармация, физическая культура, физиотерапия и лабораторные исследования.

Начиная с 1924 года студенты-медики последнего года обучения должны проходить практику в госпиталях в Окленде, Крайстчерче, Веллингтоне или Данидине. В 1938 году были открыты отделения медицинской школы Университета в Крайстчерче, Окленде и Веллингтоне. Отношения медицинского факультета Университета Отаго с Оклендом прекратились после открытия собственного медицинского факультета в Оклендском университете в 1968 году. Все студенты-медики Университета Отаго с первого по третий годы обучения занимаются в Медицинской школе Университета Отаго в Данидине. Студенты четвёртого и пятого лет обучения могут продолжить практику в медицинских школах Университета в Данидине, в Крайстчерче или в Веллингтоне.

Медицинская школа Университета Отаго в Крайстчерче 
Крайстчерчское отделение стало «клинической» школой в 1973 году, став предшественником Крайстчерчской школы медицины и здравоохранения. Медицинская школа Университета Отаго в Крайстчерче, бывшая Крайстчерчская школа медицины и здравоохранения — одна из трёх медицинских школ, образующих медицинский факультет Университета Отаго. Она базируется в госпитале Крайстчёрча, в центре города и состоит в партнёрстве с  Кентербери.

Медицинская школа Университета Отаго в Данидине 

Данидинская медицинская школа — одна из трёх медицинских школ, образующих медицинский факультет Университета Отаго.

Открытая в 1875 году как Медицинская школа Отаго, первоначально проводила двухлетний курс обучения с его завершением за рубежом. В 1887 году произошёл первый выпуск студентов, прошедших полную профессиональную подготовку в Отаго. В 1891 году на базе Медицинской школы был официально открыт медицинский факультет. До 1920 года подготовка студентов занимала всего четыре года, но затем она была продлена до шести лет. Отделение в Данидине стало «клинической» школой в 1977 году, став предшественником Медицинской школы Университета Отаго в Данидине.

Отделения 
Данидинская медицинская школа состоит из восьми отделений: сестринское отделение, отделение общей практики и охраны здоровья сельского населения, медицины, патологии, профилактической и социальной медицины, психиатрии, хирургии, акушерства и гинекологии. Каждое из этих отделений имеет ряд подразделений или блоков.

Здания 
Большая часть Медицинской школы сосредоточена в группе зданий к юго-западу от главного кампуса Университета Отаго, в квартале, прилегающем к больнице Данидина, ограниченном улицами , Гановер-стрит, Грейт-Кинг-стрит и Фредерик-стрит. Эта группа зданий включает в себя здания Sayers, Hercus, Lindo Ferguson, Scott, Barningham, Adams, и здание Wellcome. Здание Fraser расположено в двух кварталах к востоку. Лектории Colquhoun и Barnett расположены в больнице. Библиотека школы занимает большую часть здания Sayers, на Грейт-Кинг-стрит к северо-востоку от школьного комплекса. Два из этих зданий имеют охранный статус Фонда по охране исторических мест Новой Зеландии — здание Lindo Ferguson в категории I, а здание Scott в категории II. Первое из этих зданий было спроектировано архитектором .

Медицинская школа Университета Отаго в Веллингтоне 
Веллингтонская школа медицины и здравоохранения — одна из трёх медицинских школ, образующих медицинский факультет Университета Отаго.
Отделение в Данидине стало «клинической» школой в 1977 году, став предшественником Медицинской школы Университета Отаго в Веллингтоне.

Отделения 
В школе девять академических отделений: медицины, акушерства и гинекологии, педиатрии, патологии и молекулярной медицины, первой медицинской помощи и общей практики, психиатрии, общественного здравоохранения, лучевой терапии, хирургии и анестезиологии.

Студенты

Административное здание Отагского университета 

Администрати́вное зда́ние Ота́гского университе́та, здание с часовой башней () — здание в викторианском стиле в Данидине, Новая Зеландия. Оно расположено на берегу . В здании расположен административный центр Университета Отаго и офис вице-канцлера.

Здание находится под защитой Фонда по охране исторических мест Новой Зеландии, оно зарегистрировано в Фонде 18 марта 1982 года в категории I за номером 62.

Кампусы 
Помимо основного студенческого городка в Данидине, университетские кампусы расположены в Окленде и Веллингтоне. Медицинские школы имеют свои кампусы неподалёку от больниц Крайстчерча и Веллингтона. Кроме того, университету принадлежит  в гавани Отаго.

Объединение с Педагогическим колледжем Данидина
Университет объединился с Педагогическим колледжем Данидина 1 января 2007 года. Колледж был переименован в Педагогический колледж Университета Отаго. Кампусы колледжа, помимо Данидина, расположены в Инверкаргилле и . Персонал университетского педагогического факультета переехал в колледж.

Библиотеки 

Университету Отаго принадлежат десять библиотек, семь из которых расположены в Данидине, в главном университетском кампусе, педагогическая библиотека в Саутленде и две медицинские библиотеки в Веллингтоне и Крайстчерче. Во всех библиотеках есть беспроводной доступ к сети Интернет.

Центральная библиотека расположена в здании информационных служб и имеет более 2000 комнат для занятий. В библиотеке есть коллекция книг, относящаяся к культуре маори, и специальная коллекция, в которую входит около 9000 раритетных книг, напечатанных до 1801 года.

Медицинские библиотеки расположены в здании Sayers и на первом этаже Стоматологической школы. Они содержат около 150 000 изданий, в том числе 79 000 книг и свыше 1600 периодических изданий. Стоматологическая библиотека содержит около 2000 изданий.

В научной библиотеке, расположенной на севере кампуса, в здании Science III, есть примерно 500 комнат для занятий.

Другие библиотеки:

Стипендии и исследования 
В Университете Отаго существуют именные стипендии по различным отраслям знаний, в том числе:
  (литература)
 Стипендия Кэролайн Пламмер (танец)
 Стипендия Чарльза Геркуса
 Стипендия Клода МакКарти
 Стипендия Фоксли
  (изобразительное искусство)
 Стипендия Генри Ланга
 Стипендия Хокен
 Стипендия Джеймса Кука
  (музыка)
 Стипендия THB Symons
 Стипендия Уильяма Эванса

В 1998 году кафедра физики Университета Отаго стала известна в связи с первым в Южном полушарии удачно поставленным экспериментом по получению конденсата Бозе — Эйнштейна.

В 2006 году в результате правительственного исследования качества проводимых научных исследований (для определения основ будущего финансирования) Университет Отаго был оценен в целом как лучший университет в Новой Зеландии. Он также занял первое место в категории клинической медицины, медико-биологических наук, права, английской литературы и языка, истории и наук о Земле. Кафедра философии получила высший баллы по всем номинированным академическим блокам. В 2004 году Университет Отаго занимал четвёртое место.

В 2006 году в докладе, опубликованном Министерством исследований, науки и технологий, было указано, что Университет Отаго интенсивнее других университетов Новой Зеландии занимается научными исследованиями, а 40 % рабочего времени сотрудников посвящено исследованиям и новым разработкам.

Журнал Science рекомендовал всем изучить биохимическую базу данных университета , содержащую более 130 000 кодирующих последовательностей с нетранслирующимися смежными районами из более 450 организмов.

Академические рейтинги

Колледжи с полным пансионом 

Университету Отаго принадлежат четырнадцать жилых колледжей, предоставляющих студентам питание, проживание, социальные и бытовые услуги. Большинство из них предназначено в первую очередь для студентов первого курса, хотя в некоторых колледжах проживает значительное число студентов — не первокурсников, а иногда значительную часть населения колледжа составляют аспиранты. Несмотря на то, что в колледже обычно проводятся некоторые занятия, они занимают небольшой процент от основного обучения.

Большинство колледжей активно стремится к укреплению чувства общности и академической успеваемости среди своих студентов путём организации различных межвузовских соревнований и мероприятий, предоставлением общей столовой, групп апартаментов, воспитания традиций, создания независимых студенческих клубов, внутренних спортивных и культурных обществ.

Некоторые колледжи являются межвузовскими, и принимают студентов как из Университета Отаго, так и из .

Студенчество

O-Week 

«O-Week» или Неделя Ориентации — эквивалент недели новичка в Университете Отаго. Организатором «O-Week» является  (OUSA). В течение этой недели проводятся различные конкурсы, например: «Новичок года», когда несколько студентов добровольно выполняют ряд задач в течение недели, и по итогам конкурса объявляется победитель. В других соревнованиях состязаются студенты различных факультетов. OUSA также организует вечерние мероприятия, в том числе различные концерты, вечер комедий, и т. д. Большие мероприятия проводятся на стадионе Форсайт Барр (). Обычно на эту неделю планируется матч регби, в котором участвует команда Хайлендерс. Местные бары также организуют различные мероприятия с живой музыкой и своей рекламой, например: «Cookathon» и конкурс «Мисс O-week». «Cookathon» проводился местным пабом () с предпосылкой, что первый напиток будет стоить около $20, вместе с которым клиент получает футболку, три талона на питание и скидки на напитки до конца вечера, проведённого в пабе с друзьями.

Традиции
Ежегодно первокурсникам предлагается принять участие в параде, завёрнутыми в белые простыни как в тоги. Владельцы торговых точек призвали запретить этот парад после повреждений имущества и беспорядков во время событий 2009 года. Тем не менее, OUSA взяла на себя ответственность и возобновила эту традицию, но в виде фестиваля, проходящего на стадионе. При проведении парада 2012 года был установлен неофициальный мировой рекорд по количеству участников, завёрнутых в простыни, на 2013 год запланирована попытка установить мировой рекорд официально. Ежегодно проводится забег в стиле фильма Огненные колесницы. Студенты должны обежать вокруг башни с часами и прилегающих зданий, начиная с первого удара часов в полдень и закончить забег до прекращения боя часов. В отличие от фильма, это достижимая задача, с которой успешно справляется несколько студентов каждый год.

Темы
До 2008 года для каждой недели новичка выбиралась определённая тема, как правило, основанная на последних фильмах или ТВ-шоу. Выпускались изменённые постеры, наглядно изображающие тему, а все события так или иначе были с это темой связаны. Эта практика закончилась в 2008 году.
 Двойная порция — 2005
 Автостопом по галактике — 2006
 Побег — 2007
 Orientation '08 — 2008
 Orientation '09 — 2009

Поведенческие проблемы 
Поведение студентов является серьёзной проблемой как для администрации университета, так и для жителей Данидина в целом. Обеспокоенность по поводу поведения учащихся побудила университет в 2007 году ввести Кодекс Поведения (, CoC), который студенты обязаны соблюдать. Введение Кодекса сопровождалось созданием специального подразделения сил безопасности «Campus Watch», призванного следить за порядком и антиобщественным поведением на территории кампуса и в студенческих районах поблизости. Campus Watch подчиняется непосредственно университетскому проктору (инспектору).

Сжигание диванов
Сжигание диванов — частое противозаконное действие, совершаемое студентами на вечеринках в районах, окружающих кампусы. В 2007 году владельцу одного из пабов было предъявлено обвинение в подстрекательстве за то, что в течение Недели Новичка он предлагал обменивать топливо на пиво и получить в качестве приза диван, пропитанный горючим.

Массовые беспорядки
Крупные беспорядки произошли в 2006, 2007, 2008 и 2009 годах, во время мероприятий, связанных с гонкой , организованной студентами Кентерберийского университета. Другие студенческие мероприятия в течение года, такие как парад в Тогах и Катание бочек по Гайд-стрит, тоже привлекали внимание полиции, но не в масштабах беспорядков, происходивших во время Undie. В 2012 году было ранено 80 человек, а 15 человек было арестовано полицией после того, как мероприятия на Гайд-стрит вышли из-под контроля.

Протесты
Студенты Университета Отаго достаточно часто выступают с протестами по поводу спорных политических вопросов. В 1960-х годах студенты Отаго участвовали в  и протестовали против войны во Вьетнаме. В 1970-х годах студенты различными творческими способами оспаривали запрет на совместное проживание разнополых студентов. 28 сентября 1993 года студенты Университета Отаго протестовали против увеличения платы за обучение в университете, вплоть до захвата здания университетской канцелярии (Clocktower Building), который завершился столкновениями с полицией. С 2004 года члены  еженедельно встречались в кампусе университета в знак протеста против законодательства Новой Зеландии, запрещающего курение конопли. В 2008 году несколько членов клуба были арестованы, а Университетом было выпущено соответствующее постановление.

Личности, связанные с Университетом

Преподаватели 

 Джон Кэрью Экклс, исследователь, нейрофизиолог
 , политик
 Джеймс Флинн, исследователь
 , разработчик
 , философ
 , геолог
 , философ
 , физик
 , математик
 Генри Линдо Фергюсон, офтальмолог
 Элла Орр Кэмпбелл, ботаник

Выпускники 

 , журналист, писатель
 , философ
 Барбара Андерсон, писатель
 , политик
 Сильвия Картрайт, генерал-губернатор Новой Зеландии
 , политик
 , нейробиолог
 Том Дэвис, политик, дипломат, исследователь
 , сборная Новой Зеландии по баскетболу
 , невролог
 , сборная Новой Зеландии по регби
 Билл Инглиш, политик
 Дженет Фрейм, писатель
 , телеведущий
 , геохимик
 , комедиант, актёр
 , адвокат
 , академик права
 , бизнесмен
 , физик
 , певец, автор песен
 , велосипедист
 , писатель
 , капитан сборной Новой Зеландии по регби, бизнесмен
 , сборная Новой Зеландии по регби
 , сборная Новой Зеландии по регби, политик
 , политик, писатель, телеведущий
 Джек Лавлок, атлет
 Камисесе Мара, политик
 , пластический хирург
 , бизнесмен
 , химик
 , политик
 , композитор
 , сборная Новой Зеландии по регби
 , астрофизик, руководитель Управления ООН по вопросам космического пространства
 Артур Порритт, олимпиец, врач Королевы
 Роберт Стаут, премьер-министр Новой Зеландии
 , врач, писатель
 , политик
 , политик
 Джереми Уолдрон, философ права
 , игрок в крикет, карикатурист
 Аллан Уилсон, молекулярный биолог
 , альпинист
 Элла Орр Кэмпбелл, ботаник

Лауреаты стипендии Родса 
Колледжи Оксфорда приведены в скобках

 1904 Джеймс Томсон (Сент-Джонс)
 1906 Роберт Фаркуарсон (Сент-Джонс)
 1907 Колин Макдональд Гилрей (Университет)
 1913 Фредерик Фишер Майлс (Баллиол)
 1921 Хьюберт Джеймс Райберн (Линкольн)
 1923 Артур Порритт (Магдален)
 1924 Роберт Стивенсон Айткен (Баллиол)
 1928 Чарльз Эндрю Шарп (Сент-Джонс)
 1929 Уилтон Эрнест Хенли (Новый)
 1930 Джеймс Кемпбелл Дакин (Троицы)
 1931 Джек Лавлок (Эксетер)
 1932  (Ориель)
 1934  (Мертон)
 1935 Лестер Френсис Моллер (Брасенос)
 1936  (Баллиол)
 1947 Роберт Оуэн Дэвис (Ориель)
 1950 Джон Дерек Кингсли Норт (Магдален)
 Питер Селуин О’Коннор (Баллиол)
 1952 Грэм Гарри Джеффрис (Магдален)
  (Баллиол)
 1954 Кеннет Альфред Кингсли Норт (Магдален)
 1956 Колин Гордон Бир (Магдален)
 Дэвид Джордж Симмерс Виктория (Баллиол)
 1957 Грэм Макс Нойце (Университет)
 1959 Грэм Френсис Ри (Баллиол)
 1960  (Магдален)
 1966 Джон Стивен Бейрд (Мертон)
 1968  (Мертон)
 1970 Мюррей Гренфелл Джемисон (Мертон)
 1972 Дэвид Кристофер Грэм Скегг (Баллиол)
 1973 Энтони Эван Геральд Рейн (Мертон)
 1975 Джон Александр Мейтсон (Вустер)
 1976 Дерек Найджел Джон Харт (Брасенос)
 1981 Кристин Руфь Френч (Вустер)
 1983 Ненси Дженнифер Штурман (Новый)
 1985  (Вустер)
 1988 Кери Эванс (Вустер)
 1990 Анна Элизабет Скотт (Линкольн)
 1992 Джон Нэвид Денеш (Баллиол)
 Сьюзан Рета Ламб (Баллиол)
 1993 Дженнифер Хелен Мартин (Леди Маргарет Холл)
 1995 Дженнифер Сара Купер (Магдален)
 1995 Саймон Джон Уотт (Университет)
 1996 Эндрю Норман Бенсон Лони (избран, не получил)
 1998 Джейн Ларкиндейл (Новый)
 1999 Дэймен Эндрю Уорд (Университет)
 2000 Клейр Бич (Мертон)
 Салли Вирджиния МакКечни (Хэртфорд)
 2002 Рейчел Кэррелл (Баллиол)
 Кристофер Джон Каррен (Мертон)
 2003 Томас Марсель Дуглас (Баллиол)
 2004 Гленн Фрейзер Голдсмит (Баллиол)
 2006 Николас Дуглас (Святой Екатерины)
 2007  (Университет)
 2008 Джесси Уолл
 2009 Лаура Фрейзер
 2010 Элис Линдсей Ирвинг (Мертон)
 2011 Иона Милек (Святого Антония)

См. также

Примечания

Ссылки 

 Сайт Университета Отаго
 Медицинский факультет
 Медицинская школа Университета Отаго в Крайстчёрче
 Медицинская школа Университета Отаго в Данидине
 Медицинская школа Университета Отаго в Веллингтоне
 Ассоциация студентов Университета Отаго

Отаго
Учебные заведения Отаго
Фонд по охране исторических мест Новой Зеландии